La nazionale di calcio femminile del Ghana è la rappresentativa calcistica femminile internazionale del Ghana, gestita dalla Federazione calcistica del Ghana (Ghana Football Association - GFA).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, la nazionale femminile occupa il 47º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendone uno rispetto alla classifica redatta il 22 giugno 2018, seconda migliore posizione dell'area Confédération Africaine de Football (CAF) dietro la  (38º posto assoluto).

Come membro della Confédération Africaine de Football partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane (fino al 2014 indicato come Campionato africano), ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei ad invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non qualificata
 1995: non qualificata
 1999: fase a gironi
 2003: fase a gironi
 2007: fase a gironi
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: quarti di finale
 1995: semifinale
 1998: secondo posto 
 2000: terzo posto 
 2002: secondo posto 
 2004: terzo posto 
 2006: secondo posto 
 2008: fase a gironi
 2010: fase a gironi
 2012: non qualificata
 2014: fase a gironi
 2016: terzo posto 
 2018: fase a gironi
 2022: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi panafricani 
 2003: Non qualificata
 2007: Terzo posto
 2011: Secondo posto
 2015: Campione

Tutte le rose

Mondiali

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica del Ghana
 Nazionale di calcio del Ghana